Bupleurum de-buenii är en flockblommig växtart som beskrevs av Arturo Caballero. Bupleurum de-buenii ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
de-buenii